Harald V., kralj Norveške, * 21. februar 1937, Skaugum, Norveška.

Harald V. je edini sin kralja Olava V. in princese Märthe. Na prestol je prišel 17. januarja 1991 po smrti svojega očeta. Leta 1968 se je poročil s Sonjo Haraldsen (zdaj kraljico Sonjo). Z njo ima enega sina in eno hčerko.

Življenje 

Princ Harald se je rodil v Skaugumu kot tretji otrok Olava, takrat norveškega prestolonaslednika, in princese Märthe. Njegova mati je bila rojena kot švedska princesa. Krščen je bil 31. marca v Oslu. Njegovi botri so bili: kralj Haakon VII. Norveški (njegov stari oče), kraljica Maud Norveška (njegova stara mati), princ Carl, vojvoda Västergötlandski (njegov stari oče), princesa Ingeborg Danska (njegova stara mati), Leopold III. Belgijski (njegov stric), kralj Jurij VI. Britanski in kraljica Marija Britanska ter Ingrid, danska prestolonaslednica (kasneje danska kraljica).

Harald ima dve starejši sestri, princeso Ragnhild (1930–2012) in princeso Astrid (1932-).

Leta 1940 je celotna kraljeva družina je morala zapustiti svoje domove zaradi nemške invazije. Do konca druge svetovne vojne je zato Harald živel v Združenih državah Amerike in po koncu vojne se je nazaj vrnil na Norveško. Haraldu je leta 1954 umrla mama.

Leta 1957 je umrl Haraldov ded, Haakon VII. in nov kralj je postal njegov sin Olaf. Od tega trenutka je Harald postal prestolonaslednik Norveški in prevzel dolžnosti regenta v imenu svojega očeta, kadar je slednji v tujini. Kasneje je obiskoval vojaško akademijo na Norveškem in pa na Univerzi v Oxfordu.

Poroka in otroci 

Marca 1968 se je zaročil s Sonjo Haraldsen. Takrat sta hodila že devet let, vendar je bila njuna zveza skrivnost, saj ona ni bila kraljevskega rodu. Harald je povedal očetu, kralju Olafu V., da bo ostal celo življenje neporočen, razen če se bo smel poročiti s Sonjo. To bi kot rezultat končalo vladavino njegove družine in verjetno tudi monarhijo na Norveškem, ker je bil Harald edini dedič prestola. Soočen z izbiro enega izmed svojih sorodnikov iz danske kraljeve družine, vojvode Schleswig-Holsteina ali pa celo velike vojvode Oldenburške, za svojega novega dediča namesto svojega sina, je Olav V. v posvetovanju za nasvet in kot rezultat sta se Harald in Sonja poročila 29. avgusta 1968 v katedrali v Oslu. Skupaj imata 2 otroka:
 Njena kraljeva visokost princesa Märtha Louise, rojena 22. septembra 1971. 24. maja 2002 se je poročila z Ari Behnijem. Skupaj imata tri hčerke:
 Maud Angelica Behn, rojena 29. aprila 2003
 Leah Isadora Behn, rojena 8. aprila 2005
 Emma Tallulah Behn, rojena 29. septembra 2008
 Njegova kraljeva visokost Haakon Magnus, norveški prestolonaslednik, rojen 20. julija 1973. 25. avgusta 2001 se je poročil z Mette-Marit Tjessem Høiby, ki ima iz prejšnjega razmerja sina Mariusa Borga Høibyja (roj. 13. januar 1997). Haakon in Mette-Marit imata 2 otroka:
 Njena kraljeva visokost princesa Ingrid Alexandra, rojena 21. januarja 2004, bodoča norveška prestolonaslednica
 Njegova visokost princ Sverre Magnus, rojen 3. decembra 2005

Vladavina 

17. januarja 1991 je umrl njegov oče in Harald je postal novi kralj Norveške in poglavar Norveške cerkve. Po kronanju je dobil niz mednarodnih odlikovanj in doktoratov.

Leta 2003 je bilo objavljeno, da kralj trpi za rakom na sečnem mehurju, ki je bil uspešno odstranjen na operaciji v Oslu. Po kraljevi operaciji je državne posle vodil prestolonaslednik in kralj je znova prevzel oblast aprila. Vse do pojava raka je bil kralj navdušen kadilec, vendar je s to navado odnehal med zdravljenjem. Kralj je zatem imel še operacijo srca in medtem je njegov sin znova prevzel očetove dolžnosti. Na svoje delovno mesto se je vrnil 7. junija, na dan, ko so Norvežani slavili stoletnico od izstopa iz unije s Švedsko.

Harald V. je leta 2011 skupaj s svojo ženo obiskal Slovenijo, kjer ga je sprejel takratni predsednik Danilo Türk skupaj s svojo ženo Barbaro Türk

Leta 2015 je postal prvi vladajoči vladar, ki je obiskal Antartiko. Takrat je tudi obiskal norveško neodvisno Zemljo kraljice Maud.

Jadranje 

Kot navdušen jadralec je Harald zastopal Norveško na jadralski prireditvah na olimpijskih igrah leta 1964 v Tokiu, leta 1968 v Ciudadu de Méxicu in leta 1972 v Münchnu. Prestolonaslednik je tudi nosil norveško zastavo na otvoritveni paradi na poletnih olimpijskih igrah leta 1964. Leta 1994 sta kralj in prestolonaslednik Haakon igrala vlogo v otvoritvi olimpijskih iger v Lillehammerju. Kralj je odprl igre, medtem pa je prestolonaslednik prižgal ogenj in s tem izkazal čast kralju in njegovemu dedku. Harald je tudi predstavljal norveško na otvoritveni paradi na olimpijskih igrah v Torontu in Pekingu. Na odprtveni paradi olimpijskih igrah v Vancouvru ni bil prisoten in se je prestolonaslednik udeležil namesto njega, Harald pa se mu je pridružil s Sonjo kasneje med igrami.

S svojo jadralsko ekipi je osvojil na svetovnem prvenstvu bronasto, srebrno in zlato medaljo v letih 1988, 1982 in 1987. Julija 2005 je kralj z ekipo na krovu kraljeve jadrnice Fram XV osvojil zlato medaljo na evropskem prvenstvu na Švedskem. Na svetovnem prvenstvu leta 2007 je Harald osvojil šesto mesto.

Nazivi 

 21. februar 1937 - 21. september 1957: Njegova kraljeva visokost princ Harald Norveški
 21. september 1957 - 17. januar 1991: Njegova kraljeva visokost  norveški prestolonaslednik
 17. januar 1991 - danes: Njegovo veličanstvo kralj Norveške

Kralj je tudi princ Danske in princ Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburški. Ti pomožni naslovi niso v aktivni uporabi. Je tudi nominalno vodja cerkve na Norveškem.

Predniki

Sklici

Zunanje povezave 
 Uradna spletna stran norveške kraljeve družine
 Uradna spletna stran norveške kraljeve družine: biografija kralja Haralda V.
 Norveška kraljeva družina
 Biografija kralja Haralda V.
 

Norveški kralji
Živeči ljudje
Norveški jadralci
Olimpijski tekmovalci za Norveško
Jadralci Poletnih olimpijskih iger 1964
Jadralci Poletnih olimpijskih iger 1968
Jadralci Poletnih olimpijskih iger 1972